Muzeum Diecezjalne w Bielsku-Białej
 Muzeum Archidiecezji Częstochowskiej
 Muzeum Archidiecezjalne w Gdańsku
 Muzeum Archidiecezjalne w Gnieźnie
 Muzeum Archidiecezjalne w Katowicach
 Muzeum Archidiecezjalne w Krakowie
 Muzeum Diecezjalne w Łomży
 Muzeum Diecezjalne w Opolu
 Muzeum Diecezjalne w Pelplinie
 Muzeum Diecezjalne w Płocku
 Muzeum Archidiecezjalne w Poznaniu
 Muzeum Archidiecezjalne w Przemyślu
 Muzeum Diecezjalne w Rzeszowie
 Muzeum Diecezjalne w Siedlcach
 Muzeum Diecezjalne w Tarnowie
 Muzeum Archidiecezji Warszawskiej
 Muzeum Archidiecezjalne we Wrocławiu